

Religione 

 Shalom – parola ebraica che significa principalmente pace

Astronomia 
 SHALOM – satellite italo-israeliano

Editoria
 Shalom – mensile ebraico romano
 Şalom – settimanale politico-culturale della comunità ebraica turca

Geografia
 Teatro Shalom – teatro di Empoli

Musica
 Shalom – album di Iva Zanicchi del 1971
 Shalom – album di Giuseppe Cionfoli del 1983
 Shalom/La strada va – singolo di Giuseppe Cionfoli del 1983

Persone
 Silvan Shalom – politico israeliano